Ten artykuł jest o demograficznych cechach populacji Kajmanów, w tym o gęstości zaludnienia, pochodzeniu etnicznym, religii i innych aspektach ludności.

Populacja 
Wraz ze swoim sukcesem w branży turystycznej i usług finansowych Kajmany przyciągają wiele międzynarodowych firm i obywateli na pobyt stały. Największą liczbę cudzoziemców mieszkających na Kajmanach (według rządowego spisu ludności z 1999 roku) stanowią osoby pochodzące z Jamajki (8 320), z Wielkiej Brytanii (2 392), USA (2 040), Kanady (1 562), Hondurasu (873). Około 3 300 kolejnych mieszkańców jest obywatelami pochodzącymi z wielu różnych krajów. O ile rząd nie ogranicza własności ziemi przez osoby z zagranicy, to kładzie bardzo duży nacisk na przestrzeganie praw imigracyjnych. Przedsiębiorstwa mają obowiązek zapewnić dostęp do oferty pracy na wyspach obywatelom w pierwszej kolejności; a dopiero w chwili gdy żaden z nich nie jest odpowiednim kandydatem może szukać pracownika z innych krajów. Do tego, aby pracować na Kajmanach, cudzoziemcy muszą mieć ofertę pracy przed wyjazdem.

Statystyka urodzeń i zgonów 
Źródła

Struktura ludności 
Struktura ludności (31.12.2014) (szacunki):

Grupy etniczne 
Choć wiele wysp Karaibów było pierwotnie zamieszkanych przez rdzennych mieszkańców (Indian) takich jak Taino i Karaibowie, żadnych dowodów na to nie znaleziono na Kajmanach. W ten sposób, osoby pochodzące z Kajmanów nie mają żadnego indiańskiego dziedzictwa, jednak znaczna ilość Jamajczyków, która osiadła na Kajmanach może mieć pewną domieszkę indiańskiej krwi z Jamajki. Niewolnictwo nie było tak powszechne na Kajmanach, jak na wielu innych wyspach Karaibów, czego rezultatem jest bardziej równomierny rozkład Afrykańskiego i Europejskiego pochodzenia mieszkańców. Osoby o mieszanej etniczność stanowią 40% ludności, czarni i biali po 20% ludności. Pozostałe 20% stanowią osoby należące do różnych grup etnicznych pochodzące z imigracji.

Język 
Językiem urzędowym na Kajmanach jest angielski. Wyspiarski akcent posiada elementy przekazane od angielskich, szkockich i walijskich osadników (a także w mniejszym stopniu innych) i zwany jest kajmańskim kreolskim. Jamajczycy na Kajmanach mówią w swoim ojczystym języku (patrz jamajski kreolski i jamajski angielski). Dosyć często można usłyszeć jak niektórzy mieszkańcy mówią po hiszpańsku. Powodem jest iż, wielu obywateli przeniosło się tu z Ameryki Łacińskiej, aby pracować i żyć na wyspie Wielki Kajman. Wśród latynoamerykańskich nacji największą reprezentację posiadają osoby pochodzące z Hondurasu, Kuby, Kolumbii, Nikaragui i Republiki Dominikany. Hiszpańskojęzyczni mieszkańcy stanowią około 10-12% ludności i mówią głównie dialektem karaibskim. Językiem tagalog mówi około 5% mieszkańców, z których większość to Filipińscy mieszkańcy, którzy otrzymali pozwolenie na pracę.

CIA World Factbook 
Populacja

56 092 (2013)

Powierzchnia

264 km²

Gęstość zaludnienia

212,47 osób/km²

Dzietność

1,86 dzieci/kobietę (2015)

Czysty współczynnik migracji

14,4 migrantów/1000 mieszkańców (2015)

Urbanizacja

ludność miejska: 100% ogółu ludności (2015)

Współczynnik umieralności niemowląt

cała populacja:
6,08 zgonów/1 000 żywych urodzeń

mężczyźni:
6,95 zgonów/1 000 żywych urodzeń

kobiety:
5,20 zgonów/1000 urodzeń żywych (2015)

Oczekiwana długość życia przy urodzeniu

cała populacja:
81,13 lat

mężczyźni:
78,43 lat

kobiety:
83,88 lat (2015)

Piśmienność

definicja:
osoby w wieku 15 lat i więcej, które kiedykolwiek uczęszczały do szkoły

cała populacja:
98,9%

mężczyźni:
98,7%

kobiety:
99% (2015)

HIV/AIDS (2014)

brak danych

Przypisy 

Demografia według państw
Kajmany
Kajmany